Turun Palloseura - beter bekend als TPS - is een Finse omnisportvereniging uit Turku met onder andere de afdelingen ijshockey en voetbal. De club werd in 1922 opgericht en staat bekend als een van de beste sportclubs in Finland. De club schitterde op nationaal niveau in de voetbalsport en draagt haar steentje bij op Europees niveau in het ijshockey.

Voetbalafdeling
De voetbalafdeling speelde veelvuldig op het hoogste niveau (Veikkausliiga); alleen HJK Helsinki speelde meer seizoenen meer op dit niveau.

TPS werd tussen 1928 en 1975 acht maal landskampioen. In de jaren negentig werd tweemaal de nationale beker gewonnen. De deceptie voor de club kwam in 2000 toen degradatie naar de Ykkönen onafwendbaar werd. In 2002 promoveerde de club weer en vanaf 2003 speelt de club weer op het hoogste niveau. In 2007 eindigde TPS op de derde plaats en speelde na tien jaar weer Europees voetbal, evenals in 1998 in de UEFA Intertoto Cup. In 2010 werd de nationale beker voor de derde keer gewonnen en speelde deze keer weer na twaalf jaar voor de veertiende keer op Europees niveau.

Verrassend genoeg degradeerden de zwart-witten in het seizoen 2014 naar de Ykkönen, want het eindigde als laatste in de competitie. Het tweede seizoen in de Ykkönen bracht TPS een tweede plaats, maar de finale in de play-offs ging verloren tegen HIFK Helsinki. Het seizoen daarop, in 2017, werd men kampioen na een 1-1-gelijkspel op de slotspeeldag tegen FC Honka, waardoor de zwart-witten terugkeren in de Veikkausliiga. Na een jaar degradeerde het weer naar de Ykkönen, na een verloren eindronde tegen KPV (0-0 uit, 1-1 thuis).

Stadion
Turun Palloseura werkt haar thuiswedstrijden af in het Veritasstadion dat plaats biedt aan ruim 9.000 toeschouwers. In 1952 werd het gebouwd en in 2004 grondig gerenoveerd. De arena wordt gedeeld met de andere club uit Turku die ook in de Veikkausliiga speelt, FC Inter Turku. De hoogste bezoekersaantallen trekt het stadion tijdens de derby’s tussen deze twee clubs.

Erelijst
Landskampioen (8x)
1928, 1939, 1941, 1949, 1968, 1971, 1972, 1975Suomen Cup (3x)
 1991, 1994, 2010

Eindklasseringen
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 2003 || 9 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 8 || 8 || 10 || 30–35 || 32 || 3.203
|-
| 2004 || 5 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 12 || 6 || 8 || 36–31 || 42 || 3.822
|-
| 2005 || 9 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 8 || 6 || 12 || 30–35 || 30 ||  3.443 
|-
| 2006 || 7 || 13 || Veikkausliiga || 24 || 9 || 4 || 11 || 35–38 || 31 || 3.571  
|-
| 2007 || 3 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 13 || 4 || 9 || 43–33 || 43 || 5.294
|-
| 2008 || 6 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 12 || 6 || 8 || 45–36 || 42 ||  4.501 
|-
| 2009 || 3 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 13 || 10 || 3 || 46–20 || 49 ||  4.904 
|-
| 2010 || 3 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 13 || 6 || 7 || 46–30 || 45 ||  3.658 
|-
| 2011 || 5 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 13 || 11 || 9 || 48–44 || 50 || 3.596
|-
| 2012 || 3 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 16 || 6 || 11 || 55–33 || 54 || 3.043
|-
| 2013 || 8 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 10 || 11 || 12 || 42–46 || 41 || 2.553
|-
| 2014 ||bgcolor="#FA8072"|12 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 6 || 6 || 21 || 29–60 || 24 || 2.167
|-
| 2015 || 3 || 10 || Ykkönen || 27 || 14 || 7 || 6 || 40–18 || 49 || 1.175 
|-
| 2016 || 2 || 10 || Ykkönen || 27 || 16 || 3 || 8 || 60–38 || 51 || 1.615  
|-
| 2017 ||bgcolor="#00FF00"|1 || 10 || Ykkönen || 27 || 17 || 7 || 3 || 49–14 || 58 || 2.274
|-
| 2018 ||bgcolor="#FA8072"|11 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 7 || 8 || 18 || 37–55 || 29 || 3.004
|-
| 2019 || bgcolor="#00FF00"|2 || 10 || Ykkönen || 27 || 16 || 7 || 4 || 45–23 || 55 || 1.881
|-
| 2020 ||bgcolor="#FA8072"|11 || 12 || Veikkausliiga || 22 || 6 || 3 || 13 || 23–39 || 21 || 1.507
|-
| 2021 || 3 || 12 || Ykkönen || 27 || 13 || 8 || 6 || 40–25 || 47 || 1.946
|-
| 2022 ||  || 12 || Ykkönen || 27 || || || || – || 47 ||  
|}

 TPS in Europa 

TPS speelt sinds 1969 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:Europacup I (4x)
1969/70, 1972/73, 1973/74, 1976/77
Europa League (3x)
2010/11, 2011/12, 2013/14Europacup II (2x)
1992/93, 1995/96
UEFA Cup (4x)
1985/86, 1987/88, 1988/89, 1990/91Intertoto Cup (3x)
1997, 1998, 2008

Kampioensteams
1968 — Jouni Gröndahl, Seppo Eräpuro, Reima Nummila, Teuvo Andelmin, Jouni Jalonen, Timo Nummelin, Tapio Harittu, Mauno Nurmi, Tommy Lindholm, Raimo Toivanen, Tapio Raunio, Rauli Nummi en Kari Kuisma. Trainer-coach: Rainer Forss.
1971 — Göran Enckelman, Pauno Kymäläinen, Timo Nummelin, Jouni Jalonen, Tapani Rainio, Raimo Toivonen, Eero Virkkunen, Heikki Suhonen, Miikka Toivola, Raimo Ojanen, Teuvo Andelmin, Raimo Saari en Jarmo Aaltonen. Trainer-coach: Paavo Nenonen.
1972 — Göran Enckelman, Pauno Kymäläinen, Eero Virkkunen, Rauli Nurmi, Jouni Jalonen, Raimo Ojanen, Tapani Rainio, Heikki Suhonen, Esa Kulmala, Teuvo Andelmin, Miikka Toivola, Tapio Harittu, Timo Nummelin en Jarmo Aaltonen. Trainer-coach: Lars Nyström.
1975 — Göran Enckelman, Pauno Kymäläinen, Jouni Jalonen, Rauli Nummi, Ahti Fernelius, Risto Rosenberg, Markku Salama, Raimo Toivanen, Jarmo Manninen, Heikki Suhonen, Tommy Lindholm, Pekka Salonen en Mauri Herjanto. Trainer-coach: Olavi Laaksonen.

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van TPS uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Ari Heikkinen degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Turun Palloseura in totaal 43 keer uit voor het Finse nationale elftal.

Externe link
 Officiële website

Finse voetbalclub